Лызлово — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Вологодская область 
 Лызлово — деревня в Вологодском районе.

Костромская область 
 Лызлово — деревня в Костромском районе.

Московская область 
 Лызлово — деревня в Одинцовском районе.
 Лызлово — деревня в Рузском районе.